Рома́н Алекса́ндрович Пова́жный (; род. 23 октября 1976) — российский мотогонщик, участник соревнований по спидвею. Мастер спорта международного класса. Чемпион России в личном зачете, многократный чемпион России в командном и парном зачетах. Бронзовый призёр Командного Кубка мира по спидвею.

Биография 
Родился и вырос в Тольятти.

Занимался лыжами, боксом, коньками, но под влиянием дяди, служившего в армии с Ринатом Марданшиным, и дедушки-любителя спидвея стал заниматься спидвеем. С 1994 по 2005 годы выступал за тольяттинский клуб, став многократным чемпионом России и став одним из лидеров российского спидвея. Однако ввиду взаимной неудовлетворенности клуба и гонщика в 2006 году покинул «Мега-Ладу». Тем не менее в том же 2006 году один раз выступил в составе «Мега-Лады» в выездной гонке с «Востоком» — в качестве легионера с польским гражданством. С 2007 года по 2013 — в составе СК «Турбина» (капитан).

С 1998 года выступает в польских спидвейных лигах. Является первым российским гонщиком, принявшим участие в соревнованиях престижной английской Элит-лиги (с 1999 года). Выступал также в лигах Швеции, Дании, Италии, Украины.

Первый российский гонщик, принявший участие в этапах серии Гран-При.

Один из немногих российских гонщиков, продолжавших демонстрировать стабильно высокий спортивный уровень на протяжении многих лет подряд (более 20 лет) — в частности, добился со сборной России исторического результата — бронзы Кубка мира в 2013 году.

С 2003 года имеет польское гражданство. В 2006 году предполагалось участие Романа Поважного в европейских международных соревнованиях по польской лицензии, однако спортсмен продолжил выступать в составе сборной России. Женат на польке, владеет польским языком.

В конце 2013 г. заявил о завершении спортивной карьеры.

Достижения в России 
 Чемпионат России по спидвею среди юношей
 в командном зачёте — 1 место (1993)
 в личном зачёте — 2 место (1993)
 Чемпионат России по спидвею среди юниоров до 21 года:
 в личном зачёте — 1 место (1997), 3 место (1994)
 Чемпионат России по спидвею
 в личном зачёте — 1 место (2001), 2 место (2009), 3 место (2002, 2011)
 в командном зачёте — 1 место (1994, 1995, 1996, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2011, 2012), 2 место (1997, 1999, 2000, 2007, 2010), 3 место (2008, 2013)
 в парном зачёте — 1 место (1998, 1999, 2001, 2002, 2007, 2008, 2010, 2011), 2 место (2003)

Среднезаездный результат

Достижения в мире

Примечания 

Спидвей-гонщики России
Чемпионы России по спидвею
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Тольятти
Русские эмигранты четвёртой волны в Польше